Zuverlässigkeit oder Verlässlichkeit (Gegenbegriff: „Unzuverlässigkeit“) bezeichnet:
 allgemein die Verlässlichkeit von Personen, Apparaten und Werkstoffen, denen man Vertrauen schenken kann
 als Haltung gilt sie als charakterliche Tugend
 Zuverlässigkeit (Technik), ein Merkmal technischer Produkte
 Zuverlässigkeit (Telekommunikation), ein datentechnischer Begriff
 Zuverlässigkeit (Recht), ein verwaltungsrechtlicher Begriff
 Vertrauenswürdigkeit von Beobachtungen
 Reliabilität, ein statistischer Begriff.

Siehe auch:
 Glaubwürdigkeit, Verbindlichkeit
 Vertrauen
 Rechtssicherheit
 Treue
 Zuverlässigkeitsplanung und Zuverlässigkeitsprüfung